Szeptycki ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Scheptyzkyj (1865–1944), eigentlich: Andrzej Szeptycki, Metropolit der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche in der Ukraine
 Andrzej Szeptycki (1939–2008), polnischer Taxonomist
 Jan Kanty Szeptycki, Abgeordneter (Österreichischer Reichsrat)
 Kasimir Szeptycki, Abgeordneter (Österreichisches Abgeordnetenhaus)
 Stanisław Szeptycki (1867–1950), polnischer Offizier und Politiker